Marie Alžběta Holštýnsko-Gottorpská (6. června 1634, zámek Gottorf – 17. června 1665, Darmstadt) byla sňatkem s lankrabětem Ludvíkem VI. hesensko-darmstadtskou lankraběnkou.

Život 
Marie Alžběta se narodila jako dcera vévody Fridricha III. Holštýnsko-Gottorpského a jeho manželky Marie Alžběty Saská, dcery kurfiřta Jana Jiřího I. Saského.

24. listopadu 1650 se na zámku Gottorf provdala za Ludvíka, budoucího lankraběte Ludvíka VI. Hesensko-Darmstadtského, s nímž byla zasnoubena na jeho narozeniny 25. ledna 1649. Při příležitosti svatby byl na festivalu v Lollar představen poslední tanec mečů v Hesensku.

Otec Ludvíka vtáhl do vládnutí rok po jeho sňatku v roce 1651. Ludvík se stal otcovým nástupcem v roce 1661. Ludvík prostřednictvím sestry Marie Alžběty Hedvikou Eleonorou, švédskou královnou, uzavřel rozsáhlé politické vztahy se Švédskem. Marie Alžběta porodila manželovi osm dětí a v roce 1665 zemřela při porodu. Její smrt uvrhla Ludvíka do hlubokého zármutku. Na památku své ženy napsal několik básní. Následujícího roku 1666 se Ludvík VI. znovu oženil s Alžbětou Doroteou Sasko-Gothajsko-Altenburskou.

Potomci 
Marie Alžběta měla s Ludvíkem několik dětí:

 Magdaléna Sibyla Hesensko-Darmstadtská (28. dubna 1652 – 11. srpna 1712) ⚭ 1673 vévoda Vilém Ludvík Württemberský (7. ledna 1647 – 23. června 1677)
 Žofie Eleonora Hesensko-Darmstadtská (*/† 1653)
 Jiří Hesensko-Darmstadtský (1654–1655)
 Marie Alžběta Hesensko-Darmstadtská (11. března 1656 – 16. srpna 1715) ⚭ 1676 vévoda Jindřich Sasko-Römhildský (19. listopadu 1650 – 13. května 1710)
 Augusta Magdaléna Hesensko-Darmstadtská (6. březen 1657 – 1. září 1674)
 Ludvík VII. Hesensko-Darmstadtský (22. června 1658 – 31. srpna 1678)
 Fridrich Hesensko-Darmstadtský (1659–1676)
 Žofie Marie Hesensko-Darmstadtská (7. května 1661 – 22. srpna 1712) ⚭ 1681 vévoda Kristián Sasko-Eisenberský (6. ledna 1653 – 28. dubna 1707)

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Narození 6. června
Narození v roce 1634
Úmrtí v Darmstadtu
Úmrtí 17. června
Úmrtí v roce 1665
Oldenburkové
Ženy